Sidi Bouabid Cherki (), éminent soufi, fondateur de la ville Bejaâd ;
 Salah Cherki (1923-2020), une grande figure de la musique arabo-andalouse ;
 Alice Cherki (1936- ), psychiatre, psychanalyste et écrivaine ;
 Luc Cherki (1936- ), un chanteur et compositeur français de musique judéo-arabe ;
 Claude Cherki (1940), éditeur français ;
 Ouri Cherki (1959- ), un rabbin israélien ;
 Pascal Cherki (1966- ), un homme politique français ;
 Jonathan Cherki (1986-), entrepreneur français ; 
 Rayan Cherki (2003- ), footballeur français ;
 Salah Eddine Ayoubi Cherki (2003-), coureur cycliste algérien.

Nom de famille homophone :

 Gérard Cherqui, scénariste et réalisateur français.

Patronyme algérien
Patronyme marocain
Patronyme séfarade